Los tres Tríos, op. 1 para piano, violín, y violonchelo, de Ludwig van Beethoven, fueron escritos entre 1793 y 1795. 

Fueron interpretados por primera vez en casa del Príncipe Lichnowsky, a quien están dedicados. Fueron publicados juntos en 1795 en Viena.

Opus 1 n.º 1 en mi bemol mayor 
 Allegro
 Adagio cantabile
 Scherzo. Allegro assai
 Finale. Presto

Opus 1 n.º 2 en sol mayor 
 Adagio - Allegro vivace
 Largo con espressione
 Scherzo. Allegro
 Finale. Presto

Opus 1 n.º 3 en do menor 
 Allegro con brio
 Andante cantabile con variazioni
 Minuetto. Quasi allegro
 Finale. Prestissimo

Este trío es el único que no reemplaza el habitual minueto en el tercer movimiento por un scherzo. Luego la obra fue arreglada para quinteto de cuerda, y consta como el Op. 104

Referencias
 TRANCHEFORT, François-René: Guide de la musique de chambre (Guía de la música de cámara), ed. Fayard 1990, p. 720. Hay edición en castellano.
 François-René Tranchefort (1933 - 2019): musicólogo francés.
 Librairie Arthème Fayard: editorial fundada en 1857 por Jean-François Arthème Fayard; después sería parte de Hachette.
 Jean-François Arthème Fayard (Jean-François Lemerle, 1836 - 1895): editor francés.

Enlaces externos 
 Audio: Trío No. 1 en Mib Mayor, Op. 1 (+partitura)
 Audio: Trío No. 2 en Sol Mayor, Op. 1 (+partitura)
 Audio: Trío No. 3 en do menor, Op. 1 (+partitura)

trio op. 1
trio op. 1
Beethoven 1
Composiciones de 1793
Composiciones de 1794
Composiciones de 1795
Composiciones en mi bemol mayor
Composiciones en sol mayor
Composiciones en do menor